1988 Голяма награда на Великобритания е 39-о за Голямата награда на Великобритания и осми кръг от сезон 1988 във Формула 1, провежда се на 10 юли 1988 година на пистата Силвърстоун близо до град Силвърстоун, Великобритания.

Репортаж

Класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Великобритания